Claudius Claudianus ist der Name folgender Personen:

* Claudius Claudianus (Präfekt), römischer Politiker, Praefectus Aegypti 225 bis 230
 Claudius Claudianus (um 370–nach 404), römischer Dichter, siehe Claudian
 Claudius Epaphroditus Claudianus, römischer Offizier